Gora (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Gora (gemeente), een Servische gemeente in Kosovo
 Gora (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Gora (Petrinja), een plaats in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
 Góra (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Górowski
 Góra (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
 Góra (stad), een stad in bovenstaande gemeente